Design for Living, filme (1933) com Gary Cooper e Fredrich March, traduzido em Portugal como Uma Mulher para Dois
 Jules et Jim, filme (1962) de François Truffaut traduzido no Brasil como Jules e Jim - Uma Mulher para Dois

Ver também 
 

Desambiguações de cinema